Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Moadon Kaduregel Maccabi Netanya nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.

Rosa 
Fonte:

Note 

2017-2018